I'm Easy peut servir à désigner :

Chansons 
 I'm Easy, une chanson de Keith Carradine du film Nashville (1975)
 I'm Easy, une chanson de Faith No More, une version de la chanson Easy des Commodores

Albums 
 , un album de Keith Carradine, sorti en 1976